

Aziende 
 THQ – ex azienda statunitense dedita allo sviluppo e alla pubblicazione di videogiochi, fallita nel 2013
 THQ Nordic – azienda statunitense dedita allo sviluppo di videogiochi

Codici 
 thq – codice ISO 639-3 della lingua kochila tharu